Ли Куй (*"李悝", 455 до н. э. — 395 до н. э.) — китайский государственный деятель и законодатель времён государства Вэй периода Чуньцю, осуществил первую попытку кодифицировать китайское право. Его идеи были заимствованы и развиты Шан Яном.

Биография 
Был наставником Вэй Си, молодого властителя государства Вэй в период Чуньцю. Способствовал принятию последним в 425 году до н. э. титула хоу (вроде маркиза). В 422 году до н. э. назначается канцлером государства. На этой должности совершил административные, политические и правовые реформы. Благодаря Ли Кую был создан мощный бюрократический аппарат, опиравшийся на личные качества чиновников, их преданность повелителю, а не знатность. Благодаря этому на службу Вэй был привлечен Ву Ци, один из лучших воинов своего времени.

Также Ли Куй много сделал для повышения производительности сельского хозяйства, преодоления проблемы голода (были созданы государственные закрома для хранения зерна, которое продавали по фиксированным ценам в сложные периоды), способствовал ослаблению рабства и усилению закона над обычаем.

Ли Куй рассчитал что средняя урожайность 1 м (1/15 га) составляет 1,5 даня зерна и, исходя из этого, установил земельный налог в размере 15 даней со 100 му земли, составлявшие средний крестьянский надел. Часть от этого середнерассчитанного урожая — 1/10 составляла налоговый сбор. Эти действия способствовали укреплению крестьянских хозяйств, что привело к увеличению сельскохозяйственной продукции и экономическому подъему государства Вэй. В дальнейшем эта методика была заимствована государством Цинь, впоследствии нашла отражение во время династии Хань.

Реформы Ли Куя способствовали возвышению Вэя и получения Вэнь-хоу (Вэй Си) титула гегемона (ба). При этом Ли Куем были заключены союзы с государствами Чжао и Хань. Еще ранее Ли Куй издал сборник законов — «Фадзин» (法经), которую также называют «Книга законов царства Вэй».

Правоведение 
Куй собрал и упорядочил законы (фа) всех государств, существовавших тогда на территории Китая. Он считал, что для правления властелина нет ничего более неотложного, чем решения проблемы воров, поэтому его законы начинаются с глав «Воры» (дао) и «Бандиты» (цзей). Воры и бандиты должны быть задержаны и осуждены, потому Ли Куем написаны еще две главы «Сетка» и «Арест». В разделе «Разные законы» рассмотрены такие преступления, как обман, побег из тюрьмы, азартные игры, присвоение чужого имени для прикрытия преступления, корыстолюбие, разврат и нарушение государственного устройства. В главе «Окончание» изложены принципы увеличения или уменьшения наказания. Ли Куй первым внедрил значение преступления против имущества (дао 盗) и преступления против личности (цзей 賊).

Источники 
 Needham, Joseph (1986). Science and Civilization in China: Volume 4, Part 3. Taipei: Caves Books, Ltd.
 Zhang, Guohua, "Li Kui". Encyclopedia of China (Law Edition), 1st ed.

Политики Китая
Юристы Китая
Персоналии Чуньцю